I'll Be Home for Christmas (ER) - aflevering van de televisieserie ER
 I'll Be Home for Christmas (Jessica Simpson) - single van Jessica Simpson
 I'll Be Home for Christmas (EP) - verzamel-EP
 I'll Be Home for Christmas (1984) - een Amerikaanse film uit 1984
 I'll Be Home for Christmas (1988) - een Amerikaanse film uit 1988
 I'll Be Home for Christmas (1997) - een Amerikaanse film uit 1997
 I'll Be Home for Christmas (1998) - een Amerikaanse film uit 1998
 I'll Be Home for Christmas (2016) - een Amerikaanse film uit 2016
 I'll Be Home for Christmas (lied) -  lied van Kim Gannon en componist Walter Kent. Eerste uitgave was van Bing Crosby in 1943 en gecoverd door vele artiesten